Aninon kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aniñon, ort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Aniñón, kommun, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar